USS Arkansas ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor del estado de Arkansas.

El  fue un buque de hélice a accionada mediante máquina de vapor nombrado anteriormente Tonawanda y que participó en combate durante la Guerra de Secesión.

El  dio nombre a la clase Arkansas de monitores de una sola torre de artillería, fue uno de los últimos monitores estadounidenses.

El  fue un acorazado de la clase Wyoming, que participó en combate en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el desembarco del Día D.

El  fue un crucero de propulsión nuclear perteneciente a la clase Virginia con capacidad para lanzar misiles guiados.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos